Cneu Pompeu Estrabão — cônsul romano em 135 a.C.
 Cneu Pompeu Magno — triúnviro e cônsul romano em várias ocasiões, filho do anterior
 Cneu Pompeu — irmão de Sexto Pompeu, filho do anterior
 Cneu Pompeu Trogo — historiador do século I a.C.

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos